Wangcheng bezeichnet:

Wangcheng (望城区), Stadtbezirk von Changsha in der chinesischen Provinz Hunan
Wangcheng (Xinjian) (望城镇), Großgemeinde im Kreis Xinjian in der chinesischen Provinz Jiangxi
Wangcheng (Zaoyang) (王城镇), Großgemeinde der Stadt Zaoyang in der chinesischen Provinz Hubei
Wangcheng (Linli) (望城乡), Gemeinde im Kreis Linli in der chinesischen Provinz Hunan
Wangcheng (Jin’an) (望城街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Jin’an von Lu’an in der chinesischen Provinz Anhui
Wangcheng (Laixi) (望城街道), Straßenviertel der Stadt Laixi in der chinesischen Provinz Shandong